Victor Ruffy kan syfta på:

* Victor Ruffy (1823–1869), schweizisk politiker
 Victor Ruffy (1937–2016), schweizisk politiker